Parque Santa Maria (Fortaleza) - bairro do município brasileiro
Parque Natural de Santa Maria  - parque natural dos Açores
Estação Parque de Santa María - uma estação da Linha 4 do Metro de Madrid

Desambiguação